FIM steht als Abkürzung für:

 Fabbrica Italiana Macchine, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Fédération Internationale de Motocyclisme, Weltverband für Motorradsport, hervorgegangen aus der Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes (FICM)
 Fédération Internationale des Musiciens, Internationale Musikerföderation
 Feldionenmikroskop, Analysegerät der Materialwissenschaften
 Fiber Injection Moulding, Fasereinblasverfahren zur Herstellung von 3D-Formteilen
 Finnische Mark, ehemaliger Währungscode
 First in Man, Erstanwendung am Menschen in klinischen Untersuchungen pharmazeutischer Wirkstoffe, siehe Klinische Studie
 Fisher-Informationsmatrix, siehe Fisher-Information
 Föderales Informationsmanagement, Steuerungsprojekt zur Harmonisierung von Verwaltungsvorgängen in Deutschland
 Force Inc. Music Works, deutsches Plattenlabel im Bereich der elektronischen Musik
 Forefront Identity Manager, Microsoft Software zum Identity Management
 Forschungsinstitut für Mathematik der ETH Zürich
 Free Immersion, eine Disziplin des Apnoetauchens
 Frente Independiente Moralizador, politische Partei in Peru
 Führungs-IM, siehe Inoffizieller Mitarbeiter
 Functional Independence Measure, ein Assessmentinstrument für die Selbständigkeit von Reha-Patienten
 My Little Pony – Freundschaft ist Magie, Animationsserie von Hasbro

FIM